Гран-прі Монако — шостий етап у чемпіонаті Формули-1 1993 року, відбувся 23 травня. Перемогу здобув Айртон Сенна і обійшов у загальному заліку Алена Проста. Бразилець здобув шосту перемогу на Гран-прі Монако, що стало рекордом цього етапу Формули-1.

Підсумкова таблиця

Загальний залік 

Індивідуальний залік

Кубок конструкторів

Примітки 

1993
Монако
23
1993